

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 3 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Mulf“ beginnt.

Mulf 



Mulfa 
 Mülfarth, Leo (1921–2009), deutscher Autor und Hochschullehrer

Mulfo 
 Mulford, Clarence E. (1883–1956), US-amerikanischer Schriftsteller
 Mulford, Prentice (1834–1891), US-amerikanischer Schriftsteller und Vertreter der Neugeist-Bewegung